

Wydarzenia 

 Bliski wschód
 Bitwy pod Arraphą i Gablini, zwycięstwa Babilończyków nad Asyrią.

Urodzili się 
 Jojakin, król Judy (zm. ~562 p.n.e.?)